Fleuriau se rapporte à :
 Joseph Fleuriau d'Armenonville, homme politique français;
 Charles Jean Baptiste Fleuriau de Morville, homme d'État français.
 Aimé-Benjamin Fleuriau (1709-1787), négociant de La Rochelle, exploitant de canne àt sucre et d'une sucrerie à Saint-Domingue.
 Louis-Benjamin Fleuriau de Bellevue (1761-1852), homme politique, naturaliste, Homme de science, notable et philanthrope rochelais
 Aimé-Benjamin de Fleuriau (1783-1862), officier de la Marine nationale française.
 Aimé Joseph de Fleuriau (1870-1938), ambassadeur de France.